YUSCII — неофициальное название для 7-битной кодировки JUS I.B1.002, использовавшейся в Югославии. Она представляет собой национальный вариант стандарта ISO 646.

Вариант с латиницей

Вариант с кириллицей

См. также 
 КОИ-7

Компьютерные кодировки